Brändö syftar på flera olika platser.

Finland 

 Brändö, Vasa, halvö och stadsdel i Vasa i Österbotten, 
 Brändö, Sastmola, ö i Sastmola i Satakunta, 
 Brändö, Ekenäs, ö i Raseborg i Nyland, 
 Brändö, Sjundeå, ö i Sjundeå i Nyland, 
 Brändö distrikt, ett distrikt i Helsingfors stad, 
 Brändö, Helsingfors stad, en ö och stadsdel i Helsingfors

Åland 

 Brändö, Åland, kommun, 
Brändö (ö, Brändö kommun), 
Brändö by, kommunens huvudort, 
 Brändö (Kumlinge, Åland), halvö, 
 Brändö (Hammarland, Åland), halvö,

Se även 
 Brännö – i Göteborgs skärgård
 Brändön (olika betydelser) – flera betydelser
 Stora Brändö